Cortina – nel linguaggio dell'architettura militare, nome del tratto rettilineo compreso tra due baluardi, tipico del fronte bastionato
 Cortina di ferro – la linea di confine ideale che separa il blocco orientale dal resto d'Europa dalla fine della seconda guerra Mondiale alla fine della guerra fredda
 SG Cortina – squadra di hockey su ghiaccio di Cortina d'Ampezzo
 cortina– in micologia, velo che si estende dal gambo al cappello del fungo
 Cortina – famoso modello di vettura della Ford inglese degli anni sessanta 
 Cortina – nome in breve della casa editrice Raffaello Cortina Editore
 cortina – brano musicale suonato tra le tandas in una milonga

Geografia 
 Cortina d'Ampezzo – comune italiano in provincia di Belluno
 Cortina sulla Strada del Vino – comune italiano in provincia di Bolzano
 Cortina – frazione del comune italiano di Vermiglio in Trentino

Persone 
 Antonio Cortina Farinós – pittore spagnolo

Altri progetti